Grimké ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Forten Grimké (1837–1914), US-amerikanische Abolitionistin, Pädagogin
 Sarah Moore Grimké (1792–1873), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Thomas Smith Grimké (1786–1834), US-amerikanischer Jurist und Pazifist